Huan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huan Shui (vattendrag i Kina), Hubei, 
 Huan Jiang, vattendrag, Gansu, 
 Dawu He, vattendrag, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar